Хорлоогийн Баянмунх (, при рождении Хорлоогийн Сухбаатар; , Хяргас, , Монголия) — монгольский борец вольного и греко-римского стилей, самбист, участник пяти Олимпиад, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азиатских игр, 14-кратный чемпион Монголии по вольной борьбе, серебряный призёр Азиатских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира по самбо, 10-кратный победитель турниров по национальной монгольской борьбе, один из двух обладателей титула «Великий всенародный непобедимый исполин» в национальной монгольской борьбе. Заслуженный мастер спорта Монголии и СССР (1972). Доктор педагогических наук (1994). Герой Труда Монголии. Отец Баянмунхийна Гантогтоха, участника Олимпийских игр 1996 года, неоднократного призёра чемпионатов Азии по вольной борьбе.

Биография 
Родился в 1944 году в семье арата-скотовода. В шестилетнем возрасте ему, в связи с подверженностью болезням, сменили имя Сухбаатар на Баянмунх.

В 10-летнем возрасте остался без отца. С 12 лет начал принимать участие в местных соревнованиях по национальной борьбе и уже в 16-летнем возрасте смог добиться звания заан («слон», за семь побед подряд в ходе турнира). Его заметили, и с 1961 года он стал учиться в университете и заниматься борьбой в Улан-Баторе.

С 1963 года успешно выступал на национальных соревнованиях по борьбе.

На Олимпийских играх 1964 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в среднем весе. Проиграв две из трёх встреч, молодой монгольский борец из турнира выбыл.

См. таблицу турнира.

В 1966 году завоевал титул Льва в национальной борьбе, в 1968 году стал победителем национального турнира по борьбе.

На Олимпийских играх 1968 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в полутяжёлом весе. Проиграв в четвёртом и пятом кругах, из турнира выбыл с итоговым пятым местом

См. таблицу турнира.

В 1969 году был шестым на чемпионате мира, в 1970 году был четвёртым, а в 1971 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

На Олимпийских играх 1972 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в тяжёлом весе. В ходе турнира уступил лишь совершенно непобедимому на тех играх Ивану Ярыгину и стал серебряным призёром игр.

См. таблицу турнира.

В 1973 году на чемпионате мира был только четвёртым. 1974 год оказался насыщенным для борца. Он стал серебряным призёром чемпионата мира и победителем Азиатских игр по вольной борьбе, серебряным призёром Азиатских игр по греко-римской борьбе, и, выступив на чемпионате мира по самбо в Улан-Баторе, завоевал там золотую медаль. В 1975 году стал бронзовым призёром розыгрыша Кубка мира и чемпионом мира по вольной борьбе, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по самбо.

На Олимпийских играх 1976 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в тяжёлом весе и остался на пятом месте.

См. таблицу турнира.

На Олимпийских играх 1980 года, в 36-летнем возрасте выступал в соревнованиях по вольной борьбе в тяжёлом весе и остался на восьмом месте.

См. таблицу турнира.

После окончания международной спортивной карьеры — на тренерской работе и одновременно выступал на соревнованиях по национальной борьбе вплоть до 1992 года.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию на тему педагогических проблем в монгольской борьбе, её традиций и стиля. Автор автобиографичной книги «Мои победы». Депутат монгольского парламента (с 2000 года).

Награды 
 Герой Труда Монгольской Народной Республики.
 Орден Сухэ-Батора.
 Заслуженный мастер спорта Монголии и СССР (1972).
 Памятная юбилейная медаль Республики Тыва  в ознаменование 100-летия единения России и Тувы и основания г. Кызыла (18 ноября 2015 года, Республика Тыва, Россия) — за вклад в развитие спорта и дружеских связей между Тувой и Монголией .

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Монголии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы мира по самбо
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса
Заслуженные мастера спорта Монголии
Заслуженные мастера спорта СССР — зарубежные спортсмены